Camphin-en-Carembault, Noorderdepartement
 Camphin-en-Pévèle, Noorderdepartement